est la formule brute de plusieurs isomères.

 alginate de sodium, numéro CAS 
  ascorbate de sodium, numéro CAS 
 érythorbate de sodium, numéro CAS